Ilam ist der Name
einer Stadt in Iran, siehe Ilam (Stadt)
einer iranischen Provinz, siehe Ilam (Provinz)
einer Stadt in Nepal, siehe Ilam (Nepal)
eines nepalesischen Distrikts Ilam (Distrikt)
 Ilam (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Ilam im Iran